Mužská dvouhra Moselle Open 2021 probíhala ve druhé polovině září 2021. Do singlové soutěže metského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. V roce 2020 se turnaj pro koronavirovou pandemii nekonal. Obhájcem titulu z roku 2019 byl francouzský tenista Jo-Wilfried Tsonga, který do turnaje nezasáhl, když na túře absentoval do červencového Wimbledonu.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Polák Hubert Hurkacz, jenž ve finále za 82 minut zdolal španělskou turnajovou dvojku Pabla Carreña Bustu po dvousetovém průběhu 7–6(7–2) a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour a první mimo Spojené státy. V průběhu celého turnaje neztratil ani jeden set.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2021
ATP Tour 2021